

História 
Maria Antonieta —  arquiduquesa da Áustria e rainha consorte de França de 1774 até a Revolução Francesa
Maria Antonieta de Bourbon-Duas Sicílias — princesa das Duas Sicílias
Maria Antonieta Murat — princesa consorte de Hohenzollern-Sigmarigen

Cinema 
Maria Antonieta (1938) — filme americano de 1938, dirigido por W. S. Van Dyke, com Norma Shearer
Marie Antoinette (2006) — filme americano de 2006, dirigido por Sofia Coppola, com Kirsten Dunst

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história